Матевося́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Матевосян, Арташес Александрович — академик АН Армении
 Матевосян, Вардгес Гедеонович (1945—2010) — армянский политический и государственный деятель.
 Матевосян, Грант Игнатьевич (1935—2002) — армянский советский писатель, сценарист.
 Матевосян, Григор (род. 1993) — российский боец смешанных единоборств.
 Матевосян, Давид Гевондович (1960—2020) — армянский политик.
 Матевосян, Мартун Саркисович (род. 1955) — армянский политик.
 Матевосян, Паруйр Апетнакович (1907—1983) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Матевосян, Рафаэль Матевосович (1929—1993) — советский футболист.
 Матевосян, Рубен Мацакович (род. 1941) — советский и армянский певец, композитор, педагог.
 Матевосян, Самвел Минасович (1912—2003) — участник обороны Брестской крепости, Герой Социалистического Труда.
 Матевосян, Степан Нарбеевич (род. 1960) — российский психиатр, психотерапевт, психоаналитик, сексолог.
 Матевосян, Шогер Грантовна (род. 1962) — армянский журналист.